|-
| 191601 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191602 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 191603 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa
 || LONEOS
|-
| 191604 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 191605 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191606 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191607 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191608 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191609 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191610 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191611 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191612 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring
 || SSS
|-
| 191613 - ||  || 23 aprilie 2004 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 191614 - ||  || 8 mai 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191615 - ||  || 8 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191616 - ||  || 9 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191617 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191618 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191619 - ||  || 19 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191620 - ||  || 12 iunie 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191621 ||  || 19 iunie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 191622 - ||  || 27 iunie 2004 || Siding Spring
 || SSS
|-
| 191623 - ||  || 7 iulie 2004 ||  || 
|-
| 191624 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191625 - ||  || 12 iulie 2004 || Reedy Creek
 || 
|-
| 191626 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191627 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191628 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191629 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191630 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191631 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191632 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191633 - ||  || 17 iulie 2004 || Reedy Creek
 || 
|-
| 191634 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring
 || SSS
|-
| 191635 - ||  || 6 august 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191636 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191637 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa
 || LONEOS
|-
| 191638 - ||  || 6 august 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191639 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191640 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191641 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191642 - ||  || 7 august 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191643 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa
 || LONEOS
|-
| 191644 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191645 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191646 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191647 - ||  || 6 august 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191648 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191649 - ||  || 8 august 2004 ||  || 
|-
| 191650 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191651 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191652 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191653 - ||  || 7 august 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191654 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191655 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191656 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191657 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191658 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191659 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191660 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191661 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191662 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191663 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191664 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191665 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191666 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring
 || SSS
|-
| 191667 - || 2004 QZ || 16 august 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191668 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring
 || SSS
|-
| 191669 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191670 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191671 - ||  || 25 august 2004 || Wise || Wise
|-
| 191672 - ||  || 7 septembrie 2004 || Iura || 
|-
| 191673 - ||  || 7 septembrie 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191674 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191675 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 191676 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191677 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191678 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191679 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191680 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191681 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191682 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191683 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191684 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191685 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191686 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191687 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191688 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191689 - ||  || 8 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 191690 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar
 || NEAT
|-
| 191691 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191692 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191693 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191694 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191695 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191696 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191697 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191698 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191699 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 191700 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-